Als Pfauenauge werden verschiedene nicht näher miteinander verwandte Schmetterlingsarten bezeichnet:

 Tagpfauenauge
 Abendpfauenauge
 Nachtpfauenaugen
 Kleines Nachtpfauenauge
 Südliches Kleines Nachtpfauenauge
 Mittleres Nachtpfauenauge
 Wiener Nachtpfauenauge

Ebenfalls als Pfauenauge wird ein feines Mürbeteiggebäck (mit Johannisbeer- oder Himbeermarmelade gefüllt) bezeichnet, das dem Linzer Auge ähnelt.